Skogören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skogören, Iniö, Åboland, 
 Skogören, Nagu, Åboland,

Se även
Skogsören
Stora Skogören
Små Skogörarna

Robotskapade Finlandförgreningar